Old Stone Tavern bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Old Stone Tavern (Delaware), ID-Nr. 73000499
 Old Stone Tavern (Kentucky), ID-Nr. 83002774
 Old Stone Tavern (Virginia), ID-Nr. 82004595
 Old Stone Tavern (West Virginia), ID-Nr. 79002579